Termenul Catargi se poate referi la:

Nume de persoane:
 Familia Catargi a fost o binecunoscută familie boierescă și a dat Moldovei numeroși dregători, iar mai târziu după Unire și un prim ministru al Principatelor Unite, care a murit în funcție ca urmare a unui asasinat. Familia ar fi de veche origine zice-se tătărască (conf. Lui Octav George-Lecca, în lucrarea sa „Familii boierești române”), sau după alte opinii vreun strămoș al familiei ar fi fost vreun negustor sau crescător de catâri, de unde „catârgi” porecla devenită nume. Numele de Katargiu îl întâlnim întâi în Muntenia, unde apare prima dată pe un document din 15 iulie 1604 din vremea lui Radu Șerban Basarab în care se făcea vorbire de Ioan Katargiu vel-spătar, apoi pe vremea lui Mihnea Vodă Radu unde aflăm de marele ban Ienache Katargi la 1616.
 Alexandru Catargi(u), ministru de finanțe al României
 George Catargi (1894, ?  1963, ?), pictor român
 Henri Catargi (1894, București  1976, București), pictor român

Nume de clădiri:
 Conacul Catargi din Tupilați
 Conacul Catargi, Biserica Sfinții Voievozi
 Casa Monteoru-Catargi, clădire istorică din București

Note

Vezi și 
 Catargiu
 Catarg

Nume de familie românești
Împrumuturi lingvistice din greacă